Olaf (Disney), een personage uit Frozen
 Olaf (voornaam)
 St. Olaf (Iowa), een plaats in de Verenigde Staten
 Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF, naar de Franse naam Office Européen de la Lutte Antifraude)
 Graaf Olaf, een personage uit de Ellendige avonturen-boekenreeks en de film Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
 Nils Olav, een pinguïn in de dierentuin van Edinburg en mascotte van de Noorse Koninklijke Garde
 Het Tilburgs Studenten Corps Sint Olof
 Orde van Sint-Olaf, een Noorse ridderorde
 Olaf-An Atom, een Amerikaanse stomme film uit 1913
 Sint-Odulfus, een heilige Benedictijn en missionaris uit het einde van de 8e en begin 9e eeuw.
 Erwin Olaf, een Nederlandse fotograaf

Koningen
 Olaf I van Noorwegen
 Olaf II van Noorwegen, de heilige Olaf
 Olaf III van Noorwegen
 Olaf Magnusson, koning van Noorwegen
 Olaf IV van Noorwegen
 Olaf V van Noorwegen
 Olaf I van Denemarken
 Olaf I van Zweden
 Olaf II van Zweden

Zie ook 
 Olaus (doorverwijspagina)